Chai Wan Road - weg in Hong Kong
 Chai Wan (MTR) - metrostation aan bovenstaande weg